Bentley:

 Bentley (Bentley Motors Ltd .) — британська автобудівна компанія, що спеціалізується на випуску автомобілів люкс-класу;

 Бентлі Літтл — американський письменник, автор численних романів жахів;

 Полін Бентлі — англійська журналістка